

Patronyme 

Pieter Gillis, humaniste flamand ;
Alain Gillis, psychiatre écrivain français ;
 Alan Gillis, agriculteur et homme politique irlandais ;
 Antoine Gilis, sculpteur et peintre valenciennois (1702-1781) ;
 Duncan Gillis, athlète canadien ;
 Jack White (né en 1975), musicien, producteur et acteur américain
 
 James Henry Gillis, amiral américain ;
 James L. Gillis, homme politique américain ;
 
 , commodore de l'US Navy ;
 Kevin Gillis, producteur, compositeur, scénariste, réalisateur et acteur ;
 Lester Joseph Gillis, dit Baby Face Nelson, braqueur de banque américain ;
 Lore Gillis, joueuse de volley-ball belge ;
 Marcel Gillis, artiste peintre, chansonnier, poète belge ;
 Margie Gillis, danseuse et chorégraphe québécoise ;
 Paul Gillis, ancien hockeyeur et entraîneur canadien ;

Pseudonyme 
 Alma Mabel Conner, actrice américaine ;

Autres 
 Dobie Gillis (The Many Loves of Dobie Gillis) est une série télévisée américaine ;
 KFC Sp. St-Gillis Waas, club belge de football ;
 , bateau de l'US Navy.

Variante 
 , page d'homonymie
 Kelly McGillis, actrice américaine

Toponyme 

 Sint-Gillis-Waas, commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale.
 Gillis, est une census-designated place en Louisiane, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
Patronyme belge
Patronyme anglais